Du und ich ist der Titel von:
 Du und ich (1938, Wolfgang Liebeneiner), deutsche Literaturverfilmung
 Du und ich (1938, Fritz Lang) (You and Me), US-amerikanischer Film
 Du und ich (1971), sowjetisches Filmdrama von Larissa Schepitko
 DU&ICH, Zeitschrift
 Du & Ich (Fernsehserie), ZDF-Fernsehserie (2002–2003)
 Du und ich (Roman), Roman von Niccolò Ammaniti aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
Ich und Du